El Puig de Sangles és una muntanya de 786,4 metres que es troba entre el municipi d'Agullana, a la comarca de l'Alt Empordà, i la comuna de Morellàs i les Illes, a la del Vallespir.

Es troba a l'extrem sud-oriental del terme de Morellàs i les Illes, a l'antiga comuna de les Illes, i al nord-occidental del terme d'Agullana. És a l'est del Pla de la Llosa i al sud del Coll de Manrella.

Referències 

Muntanyes d'Agullana
Muntanyes de Morellàs i les Illes